For Crying Out Loud — шостий студійний альбом британського рок-гурту Kasabian, представлений 5 травня 2017 року.

Список композицій 

Примітки

Примітки

Посилання 
 «For Crying Out Loud»  на Discogs

Альбоми Kasabian
Англомовні музичні альбоми
Травень 2017
Музичні альбоми 2017
Альбоми британських виконавців
Події 5 травня